Kasane může být:
 Kasane – město v Botswaně
 Kasane (letiště)
 Kasane (Indie) – město v Indii
 Kasane (manga) – série komiksů v Japonsku